Memories ():

 «Воспоминания о будущем» () — авторское аниме Кацухиро Отомо, вышедшее в 1995 году.
 Memories — сборник Барбры Стрейзанд, выпущенный на лейбле Columbia Records в 1981 году.
 «Memories» — сингл Элвиса Пресли, выпущенный в 1968 году.
 «Memories» — сингл с альбома Metal Box группы Public Image Ltd, выпущенный в 1979 году.
 «Memories» — сингл с альбома The Silent Force группы Within Temptation, выпущенный в 2005 году.
 «Memories» — сингл с альбома One Love Дэвида Гетта, выпущенный в 2010 году.

См. также 
 Mémoires
 Memory
 Мемуары
 Воспоминания (значения)